Schmerlenbach bezeichnet:

 Schmerlenbach (Hösbach), Pfarrdorf von Markt Hösbach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Kloster Schmerlenbach, ein Kloster in der Diözese Würzburg im gleichnamigen Pfarrdorf
 Schmerlenbach (Nonnenbach), linker Oberlauf des Nonnenbachs bis Schmerlenbach, Markt Hösbach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Schmerlenbach (Teufelsbach), rechter Zufluss des Teufelsbachs bei Michaelstein, Stadt Blankenburg, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt